Die Freibadclique steht für:

 Die Freibadclique (Roman), Roman von Oliver Storz (2008)
 Die Freibadclique (Film), deutsch-tschechischer Film von Friedemann Fromm (2017)